

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 6 podstawowych
 Wilcze – część miasta Muszyna
 Wilcze – część miasta Przemyśl
 Wilcze – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo 
 Wilcze – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Osielsko 
 Wilcze – część wsi Obidza w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Wilcze – część wsi Gwoźnica Górna w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec
 Wilcze – część wsi Porąbka w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Porąbka
 Wilcze – część wsi Istebna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna
 Wilcze – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Wilcze – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn 
 Wilcze – kolonia wsi Jelenin w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna
 Wilcze – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Widuchowa
 Wilcze – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek

Inne 
 Wilcze – potok, dopływ Muszynki

Zobacz też 
 Jezioro Wilcze, Wilcze Błota, Wilcze Błota Kościerskie, Wilcze Laski, Wilcze Piętki, Wilcze Śladowskie, Wilcze Średnie